

Sigle 
 Liber Pontificalis – raccolta di biografie di pontefici
 Limited partnership – forma societaria britannica
 Linear programming – programmazione lineare, problema fondamentale di ottimizzazione nella matematica applicata
 Long playing – disco in vinile a 33 giri, album discografico
Latin Percussion – industria produttrice di strumenti musicali a percussione tipici della musica latino-americana
Linkin Park – gruppo musicale statunitense
Libertarian Party – partito politico statunitense
Partito Libertario (Canada) – partito politico canadese
Longineu Parsons III – batterista statunitense, ex membro degli Yellowcard

Codici 
 LP – codice vettore IATA di Air Alpes
 LP – codice vettore IATA di LAN Peru
 LP – codice ISO 3166-2:LA di Louangphabang (Laos)
 LP – codice ISO 3166-2:ZA di Limpopo (Sudafrica)

Altro 
 Spazio Lp – spazio vettoriale
 Gibson LP – chitarra elettrica della Gibson (da Les Paul)
LP – cantante statunitense